Muraviov, Muravyov, Muraviev o Mouravieff  es un apellido ruso que puede hacer referencia a varios artículos:
 Borís Muraviov (1890-1966), historiador, filósofo y escritor ruso;
 Dmitriy Muravyev (1979-), ciclista profesional kazajo;
 Konstantin Muraviev (1893-1965), político búlgaro;
 Mijaíl Nikoláyevich Muraviov (1845-1900), diplomático y ministro de asuntos exteriores ruso bajo el reinado de Nicolás II;
 Nikita Muraviov (1796-1843), miembro de la Guardia Imperial rusa y conspirador de la llamada Revuelta Decembrista de 1825;
 Nikolái Muraviov-Amurski (1809-1881), militar y diplomático ruso;
 la península Muravyov-Amursky, en la que se localiza la ciudad rusa de Vladivostok;
 Vladímir Muraviov (1959-), atleta olímpico soviético.